Accréditation peut désigner :
 accréditation, dans le domaine de la gestion de la qualité, une reconnaissance d’un organisme dans un domaine donné.

Accréditation en France 
En France, il y a un mécanisme d'accréditation des laboratoires d'essais qui gravite autour du COFRAC, et des mécanismes séparés qui concernent l'enseignement supérieur.

Voir aussi 
 accréditation syndicale, en droit du travail canadien et québécois, fondé sur le modèle du Wagner Act,  « l'acte par lequel l'autorité publique habilite une association de salariés à représenter les salariés ou un groupe de salariés d'un employeur, en raison de sa représentativité, aux fins de l'établissement d'un régime collectif de travail »

Référence 

Management de la qualité
Droit du travail